Europamästerskapet i basket för herrar 1946 spelades i Genève, Schweiz och var den fjärde EM-basketturneringen som avgjordes för herrar. Turneringen spelades mellan den 30 april och 4 maj 1946 och totalt deltog tio lag i turneringen där Tjeckoslovakien blev Europamästare före Italien och Ungern, det var Tjeckoslovakiens första EM-guld.

Kvalificerade länder

  Schweiz (som arrangör)
  Belgien
  England
  Frankrike
  Italien

  Luxemburg
  Nederländerna
  Polen
  Tjeckoslovakien
  Ungern

Gruppspelet

Spelsystem
De tio lagen som var med i EM spelade i tre grupper, en grupp med fyra lag och två grupper med tre lag. Lagen mötte alla en gång i sin grupp, därefter gick sen de två bästa lagen i Grupp A och vinnaren i Grupp B respektive Grupp C vidare till semifinalerna. Tvåan i Grupp B och Grupp C spelade mot varandra om platserna fem och sex, medan grupptreorna samt fyran från Grupp A spelade om plats sju till tio. Seger i en match gav två poäng och förlust gav en poäng.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Placeringsmatcher

7:e – 10:e plats

Match om niondeplats

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Slutspel

Semifinal

Bronsmatch

Final

Slutställning

Externa länkar
 Basket-EM 1946 på fiba archive 
 Basket-EM 1946 på fibaeurope.com 
 Basket-EM 1946 på todor66.com 

1946 i Schweiz
Sportåret 1946
Internationella baskettävlingar i Schweiz
Sportevenemang i Genève
1946
Genève under 1900-talet